El término Freeze puede signnificar:
Freeze juego de mesa abstracto

Personas
Hugh Freeze, jugador de fútbol americano.

En la Ficción
Freeze: personaje de Dragon Ball
Mr Freeze personaje ficticio de DC Cómic

Otros
Freeze grupo de danza
Freeze sistema computacional.